Acton Green kan syfta på:

 Acton Green, Herefordshire
 Acton Green, London